Itoh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Takashi Itoh
 Mutsumi Itoh